Domenico Marinangeli – arcivescovo cattolico italiano
 Marco Marinangeli – compositore, produttore discografico e tastierista italiano, fratello di Sabrina
 Sabrina Marinangeli – cantante e showgirl italiana, sorella di Marco
 Sergio Marinangeli – ex ciclista su strada italiano